РА‌ХВА - дерев'яна інкрустована, вирізьблена невелика скринька круглої форми для зберігання цінних речей. Рахви — циліндричний посуд з накривкою (висота його не більша за радіус основи), переважно точений, первісно - для зберігання масла або сиру. Декорований різними техніками. Поширений на Гуцульщині 

 (Скринька (кругла), коробка - шабатура)
 «Рахва хеель» («Rahva Hääl» — «Голос народу»), – республіканська газета Естонської РСР естонською мовою. Заснована у 1940-му

Види сучасних рахв 

Численні мистецькі пам’ятки, що збереглися до наших днів і є в експозиціях багатьох художників та історичних музеїв , свідчать про високу культуру гуцульської народної різьби по дереву . Днесь дерев’яні рахви найчастіше виготовляють із кедра, липи, клену. Іноді можна натрапити на вироби з тику, палісандра, червоного дерева. Кожне дерево має самобутні відтінок і малюнок. Особливо відома гуцульська рахва для зберігання коштовностей, адже вирізняється етнічним геометричним орнаментом. 

На Прикарпатті й Буковині одну з найдавніших технік художнього декорування, техніку плоскої різьби, часто поєднують з інкрустацією – орнаментальним оздобленням частинками дерева, металу, слонової кістки, перламутру, бісеру... Одним з видів інкрустації є інтарсія, з використанням кольорових порід дерев. Для художнього декорування рахви здавна використовувалися розписи різною фарбою (темпера, гуаш, олійні чи анілінові), які потім покривають лаком. Нині побутує ще один спосіб декорування таких виробів з дерева – випалювання електрописаком чи спеціальними штампами. Майстри використовують перламутр, бісер. Рахви також оздоблюють петриківським розписом.

Примітки